Szilágyi János (1796–1838) református lelkész, matematikai cikkek írója
 Szilágyi János (1859–1916) szőlész
 Szilágyi János (1907–1988) régész, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa (1953)
 Szilágyi János (1929–2000) tanár közművelődési szakember, a Dráva Múzeum igazgatója 
 Szilágyi János (1911–1978) festőművész
 Szilágyi János (1923) labdarúgó
 Szilágyi János (1936) újságíró, műsorvezető, riporter
 Szilágyi János (1963) festőművész
 Szilágyi János (1975) operaénekes

Hasonló nevűek
 Szilágyi János György (1918–2016) művészettörténész, ókortudós
 Szilágyi A. János (1958–2007) újságíró
 Sziládi János (1939–1999) könyvkiadó, író, színigazgató (eredeti neve: Szilágyi János)